BSH, BSh — аббревиатура.

Значения:
 BSH — германская компания-производитель бытовой техники
 BSh — тип полупустынного климата по классификация Кёппена